Нефтекамск:

 Нефтекамск — город республиканского значения республики Башкортостан, Российской Федерации.
 Нефтекамск (городской округ) — муниципальное образование.
 Нефтекамск — аэропорт одноимённого города в республике Башкортостан.
 Нефтекамск — железнодорожная станция Горьковской железной дороги Ижевского отделения в городе Нефтекамске.